Residenz Ludwigsburg steht für:
 Residenzschloss Ludwigsburg, ein Schloss in Ludwigsburg
 TSC Residenz Ludwigsburg, ein Tanzsportclub aus Ludwigsburg